Hindsight, une compilation acoustique du groupe anglais de metal alternatif Anathema
Hindsight, un film d'action sud-coréen co-produit, écrit et réalisé par  et sorti en 2011
Hindsight en anglais, correspond au biais rétrospectif.